Schwedisches Volk steht für:
 Angehörige der Schweden (Ethnie)
 Staatsangehörige von Schweden